Суперкубок Італії з футболу 2003 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубку «Міланом». Пермогу у серії пенальті, а разом з тим свій четвертий суперкубок виграв «Ювентус». Цей матч можна вважати реваншем за поразку у фіналі Ліги чемпіонів 2003, що пройшов 3 місяці до того.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

2003
2003 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Серпень 2003
2003 в італійському спорті